Émeric Dudouit (1991- ), footballeur français ;
 Paul Dudouit (1887-1962), sculpteur français.

Homonymie de patronyme